

Cinema 
 Tutto per mia figlia (Mercy) – film del 1995 diretto da Richard Shepard
 Mercy - Senza pietà (Mercy) – film del 2000 diretto da Damian Harris
 Mercy – film del 2009 diretto da Patrick Hoelck
 Mercy – film del 2014 diretto da Peter Cornwell
 Mercy – film del 2016 diretto da Chris Sparling

Geografia 
 Mercy – comune francese nel dipartimento di Allier
 Mercy – comune francese nel dipartimento di Yonne

Musica 
 Mercy – album dei Ohio Express del 1970
 Mercy – album di Steve Jones del 1987
 Mercy – album dei Burden Brothers del 1992
 Mercy – album di Andrae Crouch del 1994
 Mercy – album di Meredith Monk del 2002
 Mercy – singolo della cantante gallese Duffy del 2008
 Mercy – singolo dei OneRepublic del 2008
Mercy – singolo di artisti vari del 2012
 Mercy – singolo dei Muse del 2015
 Mercy – singolo di Shawn Mendes del 2016
 Mercy – singolo dei Madame Monsieur del 2018
Mercy – singolo del cantante olandese Dotan del 2021
Mercy – album di John Cale del 2023

Persone 
 Claudio Florimondo d'Argenteau, Conte di Mercy – feldmaresciallo dell'Impero Asburgico

Altro 
 Mercy – serie televisiva statunitense della NBC
 Mercy – miniserie a fumetti scritta e disegnata da Mirka Andolfo